Gassner (auch in der Schreibweise: Gaßner) ist ein häufiger Nachname. Es gibt in Deutschland ungefähr 6152 Namensträger (2307 Telefonbucheinträge), in Österreich ungefähr 4264 Namensträger (1600 Telefonbucheinträge) und in der Schweiz ungefähr 1061 Namensträger (398 Telefonbucheinträge). Damit tritt der Name überdurchschnittlich häufig auf. Besonders häufig ist der Name in Bayern und Baden-Württemberg. Gassner/Gaßner ist ein Wohnstättenname und bezeichnet entweder denjenigen, der an der Gasse wohnt oder aus einer Gemeinde mit dem Namen Gaß, Gasse, Gassen, stammt. Verwandte Namensformen sind, vor allem in Südtirol, Andergassen und Gasser.

Namensträger

A 
 Alexander Gassner (* 1989), deutscher Skeletonpilot
 Alfons Gaßner (1923–2001), deutscher Politiker (BP, CSU)

 Andrea Gassner (* 1975), österreichische Gestalterin und Grafikdesignerin
 Andreas Gaßner (Musiker) (* 1964), österreichischer Kirchenmusiker, Organist und Chorleiter
 Anton Gassner (1851–1924), österreichischer Industrieller und Bergsteiger

C 
 Carl Gassner (1855–1942), deutscher Wissenschaftler und Erfinder
 Christof Gassner (* 1941), Schweizer Grafik-Designer
 Cornelia Gassner (1958–2016), liechtensteinische Politikerin (FBP)

D 
 Dennis Gassner (* 1948), kanadischer Artdirector und Szenenbildner
 Dominik Gassner (* 1996), österreichischer Sänger, Musiker und Komponist

E 
 Edmund Gassner (1908–2004), deutscher Städteplaner
 Elisabetha Gaßner (die schwarze Lies; 1747–1788), deutsche Diebin und Dirne
 Elmar Gassner (1936–1975), Schweizer Radrennfahrer
 Ernst Gaßner (1908–1988), deutscher Werkstoffwissenschaftler

F 
 Ferdinand Gaßner (1842–1926), österreichischer Industrieller, Bruder von Andre Gassner
 Ferdinand Simon Gaßner (1798–1851), österreichisch-deutscher Musiker

G 
 Gregor Gassner (* 1980), österreichischer Mathematiker und Hochschullehrer
 Gustav Gassner (1881–1955), deutscher Botaniker und Phytomediziner
 Guido Gassner (1859–1933), österreichischer Politiker (GDVP), Landtagsabgeordneter zum Vorarlberger Landtag

H 
 Hans Gassner (1898–1973), liechtensteinischer Politiker (FBP)
 Hartmut Gaßner (* 1956), deutscher Rechtsanwalt
 Heinrich Gassner (1847–1905), deutscher Politiker, Bürgermeister von Mainz
 Helmut Gassner (1929–1990), deutscher Fernseh- und Filmarchitekt

 Hubertus Gaßner (* 1950), deutscher Kunsthistoriker

J 
 Joe Gassner, Pseudonym von Karl Jakob Hirsch (1892–1952), deutscher Künstler und Schriftsteller
 Johann Gassner (1933–1985), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Johann Joseph Gaßner (1727–1779), österreichischer Wunderheiler und Exorzist
 John Gassner (1903–1967), ungarisch-amerikanischer Theaterwissenschaftler, Kulturjournalist, Pädagoge und Herausgeber

K 
 Kathi Gassner, deutsche Hochschullehrerin
 Kurt Gaßner (* 1947), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Kurt Friedrich Gassner (* 1950), österreichischer Autor, Unternehmer, Meditationslehrer und Kreativdirektor

M 
 Markus Gassner (* 1968), liechtensteinischer Fußballspieler
 Martin Gassner (1913–1985), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Martin Gassner-Herz (* 1985), deutscher Politiker (FDP), MdB
 Max Gassner (1926–1994), liechtensteinischer Skirennläufer
 Mechthild Gaßner, deutsche Autorin, Dokumentarfilmerin und Fernsehproduzentin

P 
 Pater Gaßner der Jüngere, Pseudonym von August Friedrich Cranz (1737–1801), deutscher Schriftsteller
 Paul Gassner (1928–2013), Schweizer Architekt
 Peter Gassner (* 1965), US-amerikanischer Unternehmer
 Philipp Gassner (* 2003), liechtensteinisch-österreichischer Fußballspieler

R 
 Rainer Gassner (* 1958), liechtensteinischer Rennrodler
 Reinhard Gassner (* 1950), österreichischer Gestalter und Grafikdesigner
 Robert Gassner (* 1960), deutscher Psychologe

S 
 Sebastian Gassner (* 1987), liechtensteinischer Politiker (FBP)

T 
 Thomas Gassner († 1548), österreichischer Theologe und Reformator
 Toni Gaßner-Wechs (1900–1956), deutsche Mundartdichterin

U 
 Ulrich M. Gassner (* 1957), deutscher Rechtswissenschaftler

V 
 Verena Gassner (* 1956), österreichische Archäologin

W 
 Wilhelm Gaßner (1906–1959), deutscher Politiker (CSU)

Einzelnachweise 

Familienname
Deutscher Personenname
Wohnstättenname